Theison ist der Familienname folgender Personen:

 Ludwig Theison, bayrischer Abgeordneter
 Philipp Theisohn (* 1974), deutscher Germanist